Negreni se poate referi la:
Localități din România:
Negreni, Argeș
Negreni, Bacău
Negreni, Botoșani
Negreni, Cluj, reședința comunei cu același nume
Negreni, Gorj
Negreni, Olt
Negreni, Sălaj
Negreni, Teleorman
Negreni, Vâlcea
Localități din România cu nume compuse:
Negrenii-Osebiți, Teleorman
Negrenii de Câmpie, Mureș
Negrenii de Sus, Teleorman

Vezi și 
 Negru (nume)
 Negrea (dezambiguizare)
 Negrești (dezambiguizare)
 Negrilești (dezambiguizare)

Toponime românești